I Campionati mondiali di windsurf 2013 si sono svolti a Armação dos Búzios, in Brasile, dal 1º al 7 marzo 2013.

Risultati

Uomini

Donne

Collegamenti esterni 
 

2013
Sport nautici nel 2013
Vela in Brasile